Соревнования по плаванию на II летних юношеских олимпийских играх проходили с 15 по 20 августа. Всего было разыграно 36 комплекта медалей (17 у юношей, 17 у девушек и 2 в смешанных эстафетах).

Медалисты

Юноши

Девушки

Ссылки 
 Водные виды спорта на  официальном сайте Игр  

Плавание на летних юношеских Олимпийских играх 2014
Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2014